GDF11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 407 амінокислот, а молекулярна маса — 45 091.

Кодований геном білок за функціями належить до цитокінів, факторів росту. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки